Veselka bezeichnet in Tschechien

mehrere Orte 
 Veselka (Kněževes), Ortsteil von Kněževes, Okres Blansko,  
 Veselka, Ortsteil von Olbramovice u Votic, Okres Benešov
 Veselka (Trhové Sviny), Ortsteil von Trhové Sviny, Okres České Budějovice
 Veselka, Ortsteil von Vimperk, Okres Prachatice
 Veselka (Vítkov), Ansiedlung der Stadt Vítkov, Okres Opava
 Lhota Veselka, Ortsteil von Postupice, Okres Benešov

mehrere Gewässer
 Veselka, rechter Zufluss der Jizera
 Veselka, linker Zufluss der Libuňka

eine Kapelle
 Veselka (Kapelle), Blasmusikkapelle

Veselka ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Veselka (* 1970), US-amerikanischer Fußballspieler
 Jan Veselka (* 1941), tschechischer Politiker
 Julius Veselka (1943–2012), litauischer Politiker und Wirtschaftswissenschaftler
 Stefan Veselka (* 1968), norwegischer Pianist und Dirigent

Siehe auch:
 Wesselka